

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Zameczek – część miasta Chodecz
 Zameczek – część miasta Wisła
 Zameczek – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Zameczek – osada w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Opoczno 
 Zameczek – osada w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Zameczek – osada leśna w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork
 Zameczek – część wsi Gajewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko
 Zameczek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Biskupiec
 Zameczek – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Ruciane-Nida

Inne 
 Zameczek – dzielnica administracyjna Wilna
 Zameczek – wieś na Ukrainie (rejon żółkiewski)
 Zameczek – pseudonim Władysława Cichorskiego żołnierza powstania styczniowego

Zobacz też 
 Grabiny-Zameczek
 Zameczek – pałac w Siemianowicach Śląskich
 Zameczek Prezydencki w Wiśle - siedziba prezydentów RP
 Zameczek – Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie